Цаганаманское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Юстинском районе Калмыкии. Административный центр - посёлок Цаган-Аман.

География 

Цаганаманское СМО расположено в северо-восточной части Юстинского района и граничит:
 на юго-западе — с Харбинским СМО;
 на западе — с Татальским СМО;
 на северо-западе, севере, востоке и юге - с Астраханской областью.

Территория СМО объединяет два резко контрастирующих участка и представлена полупустынной провинцией Прикаспийской низменности и Волго-Ахтубинской поймой.

Характерной особенностью почвенного покрова является его комплексность, которая проявляется в мозаичном сочетании бурых почв со светло-каштановыми, солонцами и солончаками. В пределах Волго-Ахтубинской поймы в зависимости от типа водного режима и связанных с ним растительным покровом и процессами обмена сформировались группы дерновых насыщенных, луговых насыщенных и лугово-болотных почв, в той или иной степени засоленных.

Гидрография 

Гидрографическая сеть развита в восточной части СМО и представлена рекой Волгой и её протоками.

Климат 

Территория Цаганаманского СМО относится к сухой зоне с обилием тепла и света и с недостаточным увлажнением. Годовой радиационный баланс составляет 45 ккал/см2. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-260 дней. Зима (декабрь–март) неустойчивая, с резкими колебаниями температуры воздуха. Морозы – -13..-19ºС, часто перемежаются с оттепелями. В отдельные годы морозы достигают – -37..-38ºС. Весна (март – апрель) короткая, малооблачная, сухая. Снег сходит в конце марта. Дневная температура воздуха в апреле +8..+12ºС. Иногда в конце весны с севера вторгаются холодные массы воздуха, приносящие с собой резкое похолодание; ночью до конца апреля возможны заморозки до -4ºС. В утреннее время возможны туманы продолжительностью по 2-3 часа. Лето (май–октябрь) сухое жаркое, с частыми суховеями. Дневные температуры воздуха с июня месяца +27..+35ºС, в наиболее жаркие дни до +38ºС. Осадки выпадают в июне-июле в виде непродолжительных грозовых ливней. Во второй половине лета дождей почти не бывает. Преобладает ясная, безоблачная погода. Туманов не бывает. Осень (октябрь–ноябрь) в основном пасмурная, прохладная, с моросящими дождями. Первые заморозки (-7ºС) начинаются с середины октября.

Население 

Численность населения Цаганаманского СМО по состоянию на 01.01.2012 года составила 6 094 человека. Большая часть населения (свыше 99,9 %) проживает в посёлке Цаган-Аман. Трудоспособное население составляет почти 60% общей численности. Население моложе трудоспособного возраста – 20,6%. Старше трудоспособного - 19,7%. Процесс воспроизводства населения в Цаганаманском СМО характеризуется нестабильностью и сменой естественной убыли естественным приростом населения. Миграционные процессы складываются неблагоприятно: в СМО отмечается значительный отток населения.

Национальный состав 

В Цаганаманском СМО проживают представители более 10 народов. В этнической структуре преобладают калмыки. На долю титульного этноса республики приходится более 80% населения муниципального образования. Доля русского населения составляет почти 14%. Еще 3,5% населения приходится на казахов. Доли остальных этносов незначительны и составляют менее 1%.

Состав сельского поселения

Экономика 

Важной отраслью экономики СМО является сельское хозяйство со специализацией на животноводстве. На территории СМО действуют ГУП "Волжский", 37 КФХ и 280 ЛПХ. Развитие получило малое предпринимательство. В сфере розничной торговли и общественного питания действуют 69 предприятий, в сфере бытового обслуживания населения - 16.

Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура СМО является достаточно развитой. Территорию пересекают федеральная магистральная автомобильная дорога М6 «Каспий» на участке Волгоград–Астрахань и река Волга. В посёлке Цаган-Аман завершается автодорога республиканского значения Утта - Цаган-Аман.

Примечания 

Муниципальные образования Юстинского района
Сельские поселения Калмыкии